Хокейний сезон 1991—1992 років NCAA I дивізіону серед чоловіків розпочався у жовтні 1991 року і завершився 4 квітня 1992 року на міжнародній арені Кінкербокер в Олбані, Нью-Йорк. Це був 45-й хокейний сезон, серед чемпіонатів NCAA, і загалом це 97-й рік, де виступають команди організації NCAA.

Регулярний сезон

Сезонні турніри

Турнір NCAA 1992 

Примітка: * позначає додатковий час

Статистика гравців

Бомбардири 
Наступні гравці стали лідерами у лізі за кількістю набраних очок за підсумками сезону.

''І = проведено матчів; Г = голи; П = передачі; Очк. = очки; ШХ = штрафні хвилини

Найкращі воротарі 
Наступні воротарі отримали найкращий коефіцієнт надійності під кінець сезону, граючи не менше 33 % від загального часу гри команди.

ІЗ = Ігор зіграно; ХЗ = Хвилин зіграно; Пер = Перемог; Пор = Поразок; ПП = Пенальті пропущено; ГЗ = Голів забито; СІ = Сухі ігри; ВВ% = Відсоток відбитих ударів; КН = Коефіцієнт надійності

Примітки

Посилання 
 Історичні архіви коледжного хокею
 Таблиці NCAA 1991–92

1991 у хокеї з шайбою
1992 у хокеї з шайбою
Хокейні змагання у Північній Америці